Виржиль Лякомб (, род. 7 июля 1984 года, Бру-сюр-Шантерен) — французский регбист, выступавший на позиции хукера.

Карьера 
Лякомб начал профессиональную карьеру в «Ниме», откуда в 1999 году перешёл в «Тулузу». Игрок провёл за «Тулузу» 131 игру в течение 7 лет, дважды стал победителем Топ 14 (2007-08, 2010-11) и дважды — Кубка Хейнекен (2004-05, 2010-11). В сезоне 2011-12 Лякомб перешёл в «Брив Коррез», однако в следующем сезоне вернулся в «Тулузу», чтобы заменить травмированного Джабу Брегвадзе.

В 2013 году игрок присоединился к «Саутерн Кингз», которые должны были провести свой первый сезон в Супер Регби и был заявлен в состав для игр против «Крусейдерс», «Харрикейнз», «Брамбиз» и «Мельбурн Ребелс», однако затем был отозван, так как «Кингз» выпустили в матче с «Чифс» более двух иностранцев. Вместо этого Лякомб был заявлен за «Истерн Провинс», где провел 3 матча в Кубке Водаком.

Летом 2013 года игрок подписал контракт с «Расинг Метро 92» и провел в сезоне 2013/14 32 игры, занеся 4 попытки. К окончанию сезона 2016/2017 сыграл 105 матчей и набрал 35 очков благодаря 7 попыткам. В 2017—2019 годах играл за «Лион», после чего завершил игровую карьеру. С 2019 года — тренер молодёжного состава «Тулузы».

Достижения 
 Чемпион Франции: 2008, 2011, 2016
 Обладатель Кубка Хейнекен: 2005, 2011
 Чемпион Франции среди кадетов: 2000

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты Франции
Игроки РК «Ним»
Игроки РК «Тулуза»
Игроки РК «Брив Коррез»
Игроки РК «Истерн Провинс Элефантс»
Игроки РК «Саутерн Кингз»
Игроки РК «Расинг 92»
Игроки РК «Лион»
Регбийные тренеры Франции